Метилртуть — металлоорганический катион ртути c химической формулой [CHHg]. Этот катион легко соединяется с такими анионами, как Cl, OH, NO. Это токсичное соединение способно накапливаться в организме и вызывать болезнь Минамата. Образуется, как правило, в результате метаболизма донных микроорганизмов при выбросе ртути в водоёмы. Вещество очень ядовито. Токсичность больше, чем у ртути, за счёт более активного взаимодействия с сульфгидрильными группами ферментов и, как следствие, инактивации этих ферментов. Симптомы отравления сходны с характерными для отравления тяжёлыми металлами (в частности, ртутью), но более выражено поражение нервной системы.

См. также 
 Диметилртуть
 Массовое отравление метилртутью в Ираке

Нейротоксины
Ртутьорганические соединения